Арман Микаелян (; род. 25 ноября 1996, Ереван) — армянский шахматист, гроссмейстер (2017).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Армении